Kombiwagen bezeichnet:
 eine Bauform des PKW mit langem Heckaufbau, siehe Kombinationskraftwagen
 eine Bauform des Kinderwagens, in dem Kinder sitzen und liegen können, siehe Kombi-Kinderwagen